Corps royal des Cadets de marine de Belgique
 Cadets de la Marine royale canadienne
 Garde de la marine du royaume de France (1670-1786)
 Corps des cadets de la Marine de la Fédération de Russie